Torsk kan syfta på:
Torsk – en fiskart i familjen torskfiskar
Torsk (sexköpare) – en person som köper sexuella tjänster
Torsk (svampinfektion) – en svampinfektion
Torsk på Tallinn – en svensk TV-film från 1999

Se även
 Torskfiskar